Kempling est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bill Kempling (1921-1996), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1955), éducateur canadien

Homonymie de patronyme